Het WTA-tennistoernooi van Amelia Island (officieel Bausch & Lomb Championships) van 2001 vond plaats van 9 tot en met 15 april 2001 op het Amerikaanse eiland Amelia Island, Florida. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen gravel.

Enkelspel 
Titelhoudster Monica Seles was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Arantxa Sánchez Vicario.

Het zesde reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Zuid-Afrikaanse Amanda Coetzer in twee sets. Mauresmo wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Amelia Island op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters 
 Alle geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Het voorgaande jaar, 2000, was er wegens de weersomstandigheden geen finale gespeeld. Daardoor waren er in 2001 geen titelhoudsters.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Conchita Martínez en Patricia Tarabini won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Martina Navrátilová en Arantxa Sánchez Vicario in twee sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Spaanse Martínez had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Argentijnse Tarabini tien.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten – zij verloren hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Amelia Island 2001
Amelia Island